LL-11 puede referirse a:

 Autovía LL-11, autovía situada en la ciudad de Lérida que sirve de acceso este a esta ciudad.
 Carretera LL-11, carretera local de 2º orden situada en el Principado de Asturias que comunica San Cucao con Puente Cayés.